Сана́рка — река в центральной части Челябинской области России. Левый, один из самых крупных притоков реки Уй (бассейн Тобола). Длина — 90 км. Истоки реки у посёлка Светлый. Впадает в реку Уй в 230 км от устья по левому берегу, на территории Троицкого района.

Притоки 
 ← Левый приток→ Правый приток
 → Осейка
 → Каменка
 ← Калиновка 1
 ← Калиновка 2
 → Батуровка
 → Боланка

Населённые пункты 

На реке расположены: посёлки Радиомайка, Верхняя Санарка (Пластовский р-н), Каменная Санарка, Нижняя Санарка, Кособродка, Дачное, Репино, Белокаменка, Уразаевский, Чкалова (Троицкий р-н).

Использование 
Рядом с посёлками сооружены 6 прудов, которые служат для их водоснабжения.

Особенности 
Речной грунт реки является местами золотоносным.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Пластовского района
Реки Троицкого района Челябинской области